Мария Анна Баварская — имя нескольких представительниц династии Виттельсбах:
 Мария Анна Баварская (1551—1608) — дочь Альбрехта V Баварского, супруга эрцгерцога Карла II Штирийского.
 Мария Анна Баварская (1574—1616) — дочь Вильгельма V Баварского, первая супруга эрцгерцога Фердинанда, будущего императора Фердинанда II.
 Мария Анна Баварская (1660—1690) — дочь курфюрста Баварии Фердинанда Марии, супруга дофина Франции Людовика.
 Мария Анна Баварская (1696—1750) — дочь Максимилиана II, монахиня.
 Мария Анна Баварская (1734—1776) — дочь Карла Альбрехта Баварского, супруга маркграфа Баден-Бадена Людвига Георга.
 Мария Анна Баварская (1805—1877) — дочь короля Баварии Максимилиана I, супруга короля Саксонии Фридриха Августа II.